El Torneig de Newport 2015, oficialment conegut com a Hall of Fame Tennis Championships 2015, és una competició tennística jugada sobre gespa que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 40a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 19 de juliol de 2015 al International Tennis Hall of Fame de Newport, Rhode Island, als Estats Units.

En aquesta edició del torneig van ser seleccionats Amélie Mauresmo, David Hall i Nancy Jeffett per entrar a formar part del International Tennis Hall of Fame.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015